Tuiskonia steht für: 

 Karlsruher Burschenschaft Tuiskonia
 AV Tuisconia Landshut, gegründet 1897 in Königsberg
 K.D.St.V. Tuiskonia München